El apellido Popham tiene su origen en las antiguas tribus anglosajonas de Gran Bretaña. Fue adoptado por la familia cuando vivió en Popham, Hants, actualmente Hampshire. Otra variante de este apellido es Poppam.

La etimología de la primera parte del apellido es incierta. Los especialistas medievales creen que deriva de la vieja palabra inglesa popp, que significa guijarro. La segunda parte, ham, significa granja o recinto.

Existe registro del apellido desde 903 en censos reales con fines impositivos y como Popeham en 1086 en el Domesday Book.

Como emigrantes a las colonias británicas de Norteamérica figuran Edward y George Popham en Maine en 1607. 

Richard Popham se instaló en Nueva York en 1820.

Bibliografía 

 A Genealogical and Heraldic History of the Commoners of Great Britain and Ireland, Enjoying Territorial Possessions Or High Official Rank: But Uninvested with Heritable Honours, por John Burke, Published for Henry Colburn, by R. Bentley: Bell and Bradfute, 1835

Apellidos